Súmate, mouvement associatif civil de Catalogne.
 Súmate, mouvement associatif civil vénézuélien.